Klymene (griechisch , lateinisch Clymene) bezeichnet:

In der griechischen Mythologie:
 Klymene (Okeanide), Mutter des Prometheus
 Klymene (Tochter des Minyas), Gemahlin des Phylakos
 Klymene (Nereide), eine Nereide
 Klymene (Gattin des Nauplios), Mutter des Palamedes
 Klymene (Nymphe), Geliebte des Parthenopaios
 Klymene (Dienerin), eine Dienerin der Helena
 Klymene (Amazone), eine der Amazonen
 Klymene (Heroine), eine in Athen als Retterin des Perseus verehrte Gestalt
 Klymene (Beiname), ein Beiname der Persephone
 eine Begleiterin der Aphrodite
 eine Hetäre

In der Antike:
 Klymene (Mutter des Stesichoros), nach antiker und byzantinischer Überlieferung von Hesiod Mutter des Stesichoros
 nach Pausanias die Mutter des Homer
 Fuficia Clymena, Gemahlin des Saenius Pompeianus

Außerdem:
 (104) Klymene, ein Hauptgürtelasteroid
 Clymene-Delfin, eine Delfinart aus der Gattung der Fleckendelfine
 eine in Francus verliebte Tochter des gallischen Königs Dicée in der Legende von der trojanischen Abstammung der Franzosen